Елисеевка:

Россия

Населённые пункты 
 Елисеевка — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Елисеевка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Елисеевка — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Елисеевка — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Елисеевка — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Елисеевка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Елисеевка — село в Умётском районе Тамбовской области.
 Елисеевка — деревня в Дубенском районе Тульской области.

Река 
 Елисеевка — река в Московской области.

Украина 
 Елисеевка — село, Елисеевский сельский совет, Приморский район, Запорожская область

См. также 
 Елисеев
 Елисеева
 Елисеево
 Елисеевская